Leconfield bezeichnet:

 Leconfield (East Riding of Yorkshire), Ort in England
 Baron Leconfield, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom
 RAF Leconfield (auch: Leconfield Camp), Militärflugplatz der britischen Royal Air Force östlich des Örtchens Leconfield in der Grafschaft East Riding of Yorkshire, England